HLM steht als Abkürzung für:

 Habitation à loyer modéré, der soziale Wohnungsbau in Frankreich und der Schweiz
 HLM (Dakar), Stadtbezirk in Dakar
 Hauptlöschmeister, siehe Dienstgrade der Feuerwehr
 den Flugplatz Helmeringhausen in Helmeringhausen (Namibia) nach dem IATA-Flughafencode
 Herz-Lungen-Maschine, ein medizintechnisches Gerät
 Hierarchisch lineares Modell, ein statistisches Verfahren
 HLM (Software), zur Berechnung von hierarchisch linearen Modellen
 Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik, eine Schulform in Österreich
 Hamburg Lines Men, Unternehmen in der Arbeitsgemeinschaft Hamburger Schiffsbefestiger
 HLM (Habitation à loyer modéré), französische Form des Sozialwohnungsbaus

Abkürzung